

Населені пункти та їхні частини
 Вільчковиці — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчковиці — село в гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Вільчковиці — село в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вільчковиці — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вільчковиці — частина села Мазев у гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки